David O'Connor – cavaliere statunitense
 David O'Connor – egittologo australiano